Кубок Оману з футболу 2020—2021 — 48-й розіграш кубкового футбольного турніру в Омані. Титул володаря кубка вдруге поспіль здобув Дофар.

Календар

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 січня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 січня 2021

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/15 лютого 2021

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/16 лютого 2021

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/15 лютого 2021

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/16 лютого 2021

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 лютого/2 березня 2021

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Оману на soccerway 
 Кубок Оману на goalzz 
 Кубок Оману на rsssf 

2020—2021
Оман
Оман
2020 в Омані
2021 в оманському спорті